Пуэ́нте (, мн. ч. puentes) — в переводе с испанского означает «мост».  Является составной частью испаноязычных топонимов, а также фамилией.

Топонимы 
 Пуэнте-Альто — «высокий мост», столица провинции Кордильера, Чили
 Пуэнте-Вьесго — «мост Вьесго», муниципалитет в провинции Кантабрия, Испания
 Пуэнте-Насьональ — «национальный мост», город в штате Веракрус, Мексика
 Пуэнте-Нуэво — «новый мост», муниципалитет в провинции Луго, Испания
 Пуэнте-Хениль — «Хенильский мост», муниципалитет в провинции Кордова, Испания
 Пуэнте-де-Доминго-Флорес — муниципалитет в провинции Леон, Испания
 Пуэнте-де-Истла — город в штате Морелос, Мексика
 Пуэнте-де-Монтаньяна — «мост Монтаньяны», муниципалитет в провинции Уэска, Испания
 Пуэнте-дель-Конгосто — «мост с узкой аркой», муниципалитет в провинции Саламанка, Испания
 Пуэнте-ла-Рейна — «мост королевы», муниципалитет в провинции Наварра, Испания
 Пуэнте-ла-Рейна-де-Хака — «мост королевы Хаки», муниципалитет в провинции Уэска, Испания
 Пуэнтес-Вьехас — «старые мосты», муниципалитет в провинции Мадрид, Испания
 Пуэнтес-де-Гарсия-Родригес — муниципалитет в провинции Ла-Корунья, Испания

Фамилия 
 Пуэнте, Исаак (1896—1936) — испанский врач и анархист, активный участник Национальной конфедерации труда.
 Пуэнте, Луис де ла (1554—1624) — испанский богослов, духовный писатель.
 Пуэнте, Тито (1923—2000) — американский музыкант и композитор, известный деятель латиноамериканской музыки стилей мамбо, сальса и латин-джаз.
 Пуэнте, Эстрелья (род. 1928) — уругвайская легкоатлетка.

Прочее 
 Пуэнте-Нуэво — «новый мост», старинный мост высотой 98 м, в городе Ронда, провинции Малага, Испания
 Пуэнтес (футбольный клуб) — испанский футбольный клуб из Пуэнтес-де-Гарсия-Родригес, Галисия